Bald Knob puede hacer referencia a:

 Bald Knob, una cima en las montañas Allegheny, en el estado de Virginia Occidental, Estados Unidos.
 La localidad de Bald Knob, en Arkansas, Estados Unidos.